Saarburg-Kaserne bezeichnet folgende Kasernen:
 Saarburg-Kaserne (Wuppertal), siehe Wuppertaler Kasernen#Saarburg-Kaserne (Bangor Barracks / Generaloberst-Hoepner-Kaserne (1969 bis 1993)) 
 Saarburgkaserne in Landsberg am Lech